Собкув () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Енджеювский повят, Свентокшиское воеводство. Население — 8243 человека (на 2004 год).

Демография 
Данные по переписи 2004 года:

Соседние гмины 
 Гмина Хенцины
 Гмина Имельно
 Гмина Енджеюв
 Гмина Кийе
 Гмина Малогощ
 Гмина Моравица

Ссылки 
 Официальная страница 

Гмины Свентокшиского воеводства